Sweet memories with Super Junior ( Dulces Recuerdos con Super Junior), es un álbum recopilatorio de Pop Japonés, Rock y R&B, lanzado el 12 de marzo del 2008 por SM Entertainment . El álbum contiene canciones escogidas por los miembros de Super Junior. El álbum completa la celebración de las vacaciones japonesas, White Day.

Lista de temas

1°Disco 
 Do As Infinity / "Mahou no kotoba ~Would you marry me?~" (recomendado por Donghae)
 Ayumi Hamasaki / "Greatful days" (recomendado por Sungmin)
 Ken Hirai / "Hitomi o Tojite" (recomendado por Kyuhyun)
 L'arc~en~Ciel / "HONEY" (recomendado por Heechul)
 M-Flo and BoA / "The Love Bug" (recomendado por Eunhyuk, Ryeowook, Kang-in)
 Gospellers / "Mimoza" (recomendado por Han Geng)
 TRAX / "Rhapsody" (recomendado por Heechul, Siwon, Shindong)
 Anzen Chitai / "Chocolate" (recomendado por Kyuhyun, Kibum)
 BoA / "Kimi no tonari de" (recomendado por Shindong)

2° Disco 
 Kumi Kōda / "Ai no Uta" (recomendado por Kang-in)
 Misia / "Tsutsumikomu Youni..." (recomendado por Ryeowook)
 EXILE / "Michi" (recomendado por Yesung)
 Tenjochiki / "I'll Kiss You" (recomendado por Donghae, Han Geng, Leeteuk)
 Ryohei / "Sweet Soul Revue" (recomendado por Kibum)
 Orange Range / "Hana" (recomendado por Leeteuk)
 Skoop On Somebody / "sha la la" (recomendado por Sungmin, Yesung)
 Tohoshinki / "Choosey Lover" (recomendado por Eunhyuk)
 X / "Endless Rain" (recomendado por Siwon)

Enlaces externos 
 SM Entertainment Official Site
 Super Junior Official Site
 Super Junior Official Avex Site 
 Super Junior Official Japanese Site 
 KBS Super Junior Kiss The Radio Official Site

Super Junior
Álbumes de 2008